Церковь Святого Петра в Любеке (Петрикирхе,  или ) — протестантская церковь в центре города Любек (Шлезвиг-Гольштейн); впервые упоминается в 1170 году — вместе с Мариенкирхе; в период между 1227 и 1250 годами был построен трехнефный зальных храм в позднем романском стиле, с тремя апсидами: он имел длину в 29,8 м и 21 м в ширину.

История и описание 
В XV веке здание было расширено до современного вида: готический пятинефный храм. В ходе Реформация в Любеке, в 1529—1530 годах, церковь стала протестантской. Во время воздушного налета на Любек в 1942 году церковь полностью сгорела — была окончательно восстановлена к 1987 году. Сегодня в церкви проходят только специальные службы — в основном она используется для культурных и религиозных мероприятий, а также — художественных выставок.

После авианалёта на Любек 29 марта 1942 года, разрушенная Церковь Святого Петра служила в качестве лапидария, в котором временно хранились скульптурные фрагменты, собранные со всех церквей города, разрушенных во время Второй мировой войны. К 1987 году внешняя часть церкви была восстановлена, а от реконструкции интерьера было решено отказаться. Помещение стало использоваться для выставок: так в 1996 году в здании прошла экспозиция работа американского скульптора Кики Смит, а в 2017 — современного немецкого художника Томаса Зиппа «White Rabbit (Martin Luther)».

См. также 
 Церковь Святой Екатерины (Любек)
 Церковь Святого Георгия (Любек)
 Церковь Святого Якоба (Любек)

Примечания

Литература 
 Wolfgang Teuchert: Die Baugeschichte der Petrikirche zu Lübeck // Der Wagen. 1954, S. 24—29.
 Friedrich Zimmermann: Die Petrikirche zu Lübeck (= Große Baudenkmäler. Heft 389). 2. Auflage, München/Berlin 1998.
 Günter Harig: St. Petri zu Lübeck: Realität und Idee einer Stadtkirche. epd-Dokumentation, Frankfurt am Main 1994.

Ссылки 
 

Церкви Любека
Достопримечательности Любека
Кирпичная готика
Любек